Robert Ellenstein (1923-2010), acteur américain. 
 Sylvain Ellenstein, un personnage fictif de la série Le Bureau des légendes.

Homonymie de patronyme